Christian Songs (ранее известный как Hot Christian Songs) — еженедельный хит-парад журнала Billboard, состоящий из 25 музыкальных синглов, относящихся к христианской музыке. Первый хит-парад был опубликован в июле 2003 года.

История хит-парада 
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Примечания 

 

Чарты Billboard
Христианская музыка